Пуерта де ла Бока има више значења:

 Пуерта де ла Бока (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерта де ла Бока, Ла Бока (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику